Базаровка — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Базаровка — село в Овручском районе Житомирской области Украины.
 Базаровка — посёлок железнодорожного разъезда в Бугульминском районе Татарстана России.

Реки в России 
 Базаровка — река в Красноярском крае, приток реки Конда.
 Базаровка — река в Московской области, приток реки Икша